Województwo augustowskie Królestwa Kongresowego
 Województwo augustowskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym